Komáří potok je název více potoků: 
 Komáří potok (přítok Polavského potoka), německy Mückenbach, potok v Krušných horách, levý přítok Polavského potoka (Pöhlwasser), pohraniční potok na česko-saské hranici na západní hranici části Zlatý Kopec města Boží Dar v okrese Karlovy Vary, západně od Komářího vrchu (965 m)
 Komáří potok (přítok Stoky), též nazývaný Čistý potok, levý přítok Stoky, potok v CHKO Slavkovský les, západně od Krásna a Horního Slavkova v okrese Sokolov, obtékající Komáří vrch (791 m)
 Komáří potok (přítok Nežárky), pravý přítok Nežárky, potok v CHKO Třeboňsko na území obce Hatín v okrese Jindřichův Hradec